Zhang Bin, basketteur chinois.
 Zhang Bin, athlète chinois de pentathlon moderne, compétiteur aux jeux olympiques de 1988 et 1992 (pas de médaille).
 Zhang Bin ou Zhang Lin, auteur chinois de manhua, nom occidental Benjamin.